Koningslaagte (streek), streek ten noorden van de stad Groningen
Koningslaagte (waterschap)
Koningslaagte (molen)